Viñuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Viñuela (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Viñuela (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar